Termenul „Sion” se poate referi la:

 Sion, numele unui munte la Ierusalim
 Sion, centrul administrativ al cantonului Wallis din Elveția
 Sion, cetate din Boemia
 Sion - unul din numele sub care este cunoscut Ierusalimul
 Ioan Sion (n. 1890 - d. 1942), general român
 Ion Theodorescu Sion (n. 1882 - d. 1939), pictor român
 Muntele Sion (הַר צִיּוֹן‎, Har Tsiyyon), un deal din Ierusalim

Vezi și 
 Parcul Național Zion situat la granița statului  cu